Grete Gaim (ur. 21 maja 1993) – estońska biathlonistka, uczestniczka Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobyła w Östersund w sezonie 2013/2014, gdzie była 38.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Świata Juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 http://biathlonresults.com/?IBUId=BTEST22105199301

Estońskie biathlonistki
Urodzeni w 1993